Albert Einstein, fizičar.
 Albert Einstein ATV, svemirska letjelica.